Archie – diminutivo del nome proprio di persona inglese Archibald
 Archie – motore di ricerca
 Archie – città del Missouri
 Archie Comics – casa editrice di fumetti statunitense

Personaggi 
 Archie – personaggio di DuckTales - Avventure di paperi
 Archie – personaggio dei Pokémon
 Robot Archie – personaggio del fumetto Lion
Archie – personaggio dei fumetti editi dalla Archie Comics

Pagine correlate 
 Archies